Szczawin Borowy-Wieś
 Szczawin Borowy-Kolonia
 Nowy Szczawin Borowy (gromada)